Sejna oder Šejna ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Sejna (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Peter Sejna (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler
 Jan Šejna (1927–1997), tschechoslowakischer Generalmajor
 Karel Šejna (1896–1982), tschechischer Dirigent